Bursaphelenchus är ett släkte av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Bursaphelenchus i familjen Aphelenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Parasitaphelenchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Bursaphelenchus